Гэддис, Гаддис () — английская фамилия. Известные носители:
 Гэддис, Джон Льюис (род. 1941) — американский историк.
 Гаддис, Реймон (род. 1990) — американский футболист.
 Гэддис, Уильям (1922—1998) — американский писатель.